Burgener ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Burgener (1845–1910), Schweizer Bergführer aus Saas Fee
 Bernhard Burgener (* 1957), Schweizer Medienunternehmer und Clubpräsident des FC Basel
 Christine Schraner Burgener (* 1963), Schweizer Diplomatin
 Christoph Burgener (* 1962), Schweizer Diplomat
 Clair Burgener (1921–2006), US-amerikanischer Politiker (Republikaner)
 Dario Burgener (* 1989), Schweizer Telemarker
 Elisabeth Burgener Brogli (* 1961), Schweizer Politiker (SP)
 Erich Burgener (* 1951), Schweizer Fußballspieler
 Franz Joseph Burgener (1697–1767), Schweizer Landeshauptmann des Wallis
 Hans Burgener (* 1952), Schweizer Violinist
 Karl Burgener (1918–1994), schweizerischer katholischer Priester, Komponist, Liedtexter, Autor, Chorleiter und Dirigent
 Markus Burgener (1878–1953), Schweizer Architekt
 Patrick Burgener (* 1994), Schweizer Snowboarder
 Thomas Burgener (* 1954), Schweizer Politiker (SP)

Siehe auch: Bürgener